Hillasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hillasaari (ö i Norra Lappland), 
 Hillasaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 68,59, long 23,58), Lappland, 
 Hillasaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 68,73, long 23,84), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar